Nation (на български език – Нация) е осми студиен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 20 март 2001 г. от Roadrunner Records. В него гост-участие правят вокалистите на групите Dead Kennedys, Hatebreed, Ill Niño и Apocalyptica.

Според официалният сайт на групата, музикален клип за песента One Man Army е трябвало да бъде заснет в края на август 2001 г., но от Roadrunner Records не отпускат средства и това се проваля. Sepultura обвинява лейбъла, че не е промотирал албума и го напуска, за да се присъедини към SPV Records през 2002 г.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2001 година
Албуми на Сепултура